Bracław
 Bracław (Potasznia)
 Bracław (przystanek kolejowy)

Zobacz też 
 Brasław